Баал Шем Тов (івр. בעל שם טוב‎, дослівно єврейською: Володар доброго імені, скорочено Бешт, справжнє ім'я Ізраель бен Еліезер; нар.25 серпня 1698, с. Окопи, зараз Борщівський район, Тернопільська область — пом.22 травня 1760, Меджибіж, зараз Летичівський район, Хмельницька область) — єврейський цадик.
 Баал, Ваал, Ваа́л чи Баа́л (фінік. , івр. בעל‎) — семітський бог родючості. 
 Баал (демон) — у гейтському[en] окультному письмі 17-го століття є одним із семи принців.
 Баал-Шамін (англ. Temple of Baalshamin) — зруйнована сакральна споруда доби античності у старовинному місті Пальміра.